— железнодорожная линия японского железнодорожного оператора East Japan Railway Company, линия не имеет специально построенных для неё путей и использует участки нескольких других линий компании, таких как Линия Рёмо, Линия Такасаки, Линия Уцуномия, Грузовая линия Яманотэ, Линия Йокосука и Линия Токайдо. Линия отмечается как целостная отдельная железнодорожная линия на железнодорожных схемах и указателях на станциях.

Виды обслуживания

Маршрут Линия Уцуномия—Линия Йокосука 
 Линия Сёнан-Синдзюку Local (Линия Уцуномия: Local; Омия-Офуна: Local; Линия Йокосука: Local)
 Начал действовать 1 декабря 2001 года.
 Один состав в час между станциями  (иногда ) и ; в часы-пик 2 — 3 состава в час. Также утром по будням составы ходят от/до станций Офуна и Кога.
 Большинство составов состоит из 15-ти вагонов. Некоторые составы совершают остановку на станции Коганэи для разделения, 10-ти вагонная секция состава продолжает движение далее. Также некоторые составы из 10-ти вагонов проходят всю линию целиком.
 Линия Сёнан-Синдзюку Local / Линия Сёнан-Синдзюку Rapid (Линия Уцуномия: Rapid; Омия-Офуна: Local; Линия Йокосука: Local).
 Начал действовать 16 октября 2004 года.
 В первой половине дня составы ходят между станциями Уцуномия и Дзуси (иногда Офуна).
 Большинство составов состоит из 15-ти вагонов. Некоторые составы совершают остановку на станции Коганэи для разделения, 10-ти вагонная секция состава продолжает движение далее. Также некоторые составы из 10-ти вагонов проходят всю линию целиком.

Маршрут Линия Такасаки—Линия Токайдо 
 Линия Сёнан-Синдзюку Local / Линия Сёнан-Синдзюку Rapid (Линия Такасаки: Local; Омия-Офуна: Rapid; Линия Токайдо: Local).
 Начал действовать 1 декабря 2001 года.
 Один состав в час между станциями  и  (иногда ). В часы пик 2 — 3 состава в час, также составы от/до станций , Козу, и . Некоторые утренние составы, идущие в южном направлении, и вечерние составы, идущие в северном направлении, ходят от/до станции  через линию Рёмо; один поезд по утрам в будние дни идёт от станции .
 Кроме одного вечернего и одного утреннего составов, к югу от станции Кагохара все составы состоят из 15-ти вагонов, на станции Кагохара их разделяют, и далее к северу от станции продолжают движение составы из 10-ти вагонов. Поезд, идущий от станции Фукая, состоит из 15-ти вагонов.
 Линия Сёнан-Синдзюку Special Rapid (Линия Такасаки: Special Rapid; Омия-Офуна: Special Rapid; Линия Токайдо: Special Rapid)
 Начал действовать 16 октября 2004 года.
 Один состав в час. Кроме первого состава, идущего в северном направлении от станции Хирацука, все составы ходят по маршруту от станции Такасаки до станции Одавара.
 За исключением двух составов по будням, к югу от станции Кагохара все составы состоят из 15-ти вагонов, на станции Кагохара их разделяют, и далее к северу от станции продолжают движение составы из 10-ти вагонов.
 По выходным и праздникам два состава в обе стороны ходят до станции .

Станции 
 Поезда останавливаются на станциях помеченных символом «●» и проезжают станции помеченные символом «｜».

 *1: Поезда идущие в южном направлении маркируются как «Rapid» на участке между станциями Уцуномия и Омия и как «Local» на участке от станции Омия до станции Дзуси. Поезда идущие в северном направлении маркируются как «Local» на участке между станциями Дзуси и Осаки и как «Rapid» на участке от станции Осаки до станции Уцуномия.
 *2: Поезда идущие в южном направлении маркируются как «Local» на участке между станциями Маэбаси и Омия, «Rapid» научастке Омия — Тоцука, и «Local» на участке Тоцука — Одавара. Поезда идущие в северном направлении маркируются как «Rapid» на участке между станциями Одавара и Осаки и «Local» на участке Осаки — Маэбаси.
 *3: На участке от станции Тоцука до станции Офуна, составы идущие далее по линии Токайдо используют пути линии Токайдо, и идущие далее по линии Ёкосука использую пути линии Ёкосука.

Подвижной состав 
Первоначально на линии использовались вагоны серий 115 series, 211 series, 215 series (двухэтажный), E217 series, и E231 series, но в 2004 году подвижной состав был стандартизирован — остались только вагоны серии E231 series, также в составах по два двухэтажных вагона с местами повышенной комфортности.

Ссылки 
 Описание линии (Japan Guide)